аль-Акса (‎ ʾAqsā /al-ʾAqsā)

 Храмова Гора
 Мечеть аль-Акса